Joe Cornish ist der Name folgender Personen:

* Joe Cornish (Fotograf) (* 1958), britischer Fotograf
 Joe Cornish (Komiker) (* 1968), britischer Komiker, Drehbuchautor und Regisseur